Imię i nazwisko Władysław Banaszkiewicz nosili lub noszą m.in.:
 Władysław Banaszkiewicz (1902–1944) – polski oficer, powstaniec warszawski, lekkoatleta średniodystansowiec
 Władysław Banaszkiewicz – polski lekkoatleta, chodziarz i maratończyk